В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Лізу Реймонд 7–6(3), 6–4.

Сіяні гравчині 

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (півфінал)

 Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Чанда Рубін (півфінал)
 Мередіт Макґрат (чвертьфінал)
 Лінда Феррандо (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open